Несомненными лидерами этих соревнований была «большая тройка»: мировой рекордсмен и чемпион Олимпиады 1960 года Ральф Бостон; чемпион Олимпиады 1964 года, чемпион Европы и Игр Содружества 1966 года Линн Дэвис; и совладелец мирового рекорда, бронзовый медалист Олимпиад 1960 и 1964 годов Игорь Тер-Ованесян. Но в 1968 году взошла ещё одна звезда – молодой и талантливый чернокожий спортсмен Боб Бимон, выигравший практически все предолимпийские турниры. Ожидалось, что разреженный воздух Мехико будет способствовать высоким результатам, однако никто не был готов к тому, что произошло в секторе для прыжков. В квалификационном турнире с новым олимпийским рекордом (8,27) первенствовал Бостон. Бимон прошёл в финал только с третьей попытки после заступов в первых двух. В финале Бимон прыгал четвёртым. Три спортсмена, прыгавшие первыми, заступили, и у Бимона не было ориентира. Он стремительно разбежался, точно попал на планку, взмыл в воздух и улетел далеко, к самому краю ямы с песком. Когда через полчаса результат измерили обыкновенной рулеткой, поскольку оптический измеритель «заканчивался» на 8,70 м, оказалось, что прежний мировой рекорд превышен на 55 см — беспрецедентный случай в истории лёгкой атлетики.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 

Прыжки в длину, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 17—18.10.1968

Квалификационный турнир 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

35 спортсметов разделены на две группы по 17—18 человек. В финал выходят все выполнившие квалификационный норматив (7,65).

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968
 Отборочный турнир в олимпийскую сборную США по лёгкой атлетике 1968 — прыжки в длину (мужчины)
 Бимон, Боб

Прыжки в длину на Олимпийских играх